Gete puede referirse a:

Personas 
 Gete Wami, atleta etíope especializada en carreras de larga distancia.

Divisiones administrativas

En España 
 :
 Gete (Cármenes), localidad del municipio de Cármenes.
 :
 Gete (Burgos), localidad del municipio de Pinilla de los Barruecos.